Antipode hat mehrere Bedeutungen:

Mathematik und Geographie:
 jene Bewohner bzw. Weltgegenden, die auf der anderen Seite der Erde sind, siehe Antipode
 in der Mathematik zwei Punkte einer Sphäre, die sich diametral gegenüberliegen, siehe Antipode (Mathematik)
 ein mathematisches Konzept in der Hopf-Algebra
 eine wissenschaftliche Zeitschrift, siehe Antipode (Zeitschrift)

Naturwissenschaften:
 optische Antipoden, in der Chemie ein veralteter Ausdruck für Enantiomere
 drei haploide Zellen im Embryosackmutterkern (Samenanlage) der Angiospermen, siehe Samenanlage: Bedecktsamer 

sonstiges:
 ein auf dem Rücken liegender Artist, der mit den Füßen jongliert, siehe Ikarier
 Antipoden (Volk), ihre Füße sind nach hinten gerichtet, weshalb sie nur rückwärts gehen können; sie gehören zu den Wundervölkern
 im heutigen Sprachgebrauch als Synonym zu Antagonist, also für einen Gegner mit entgegengesetzten, i. d. R. mit den eigenen Anschauungen unvereinbaren Auffassungen, Gegenspieler

Siehe auch:
 Megadyptes antipodes
 Antipodes Islands
 Antipodes Fracture Zone